«Greatest Hits, Classic Remixes and Music Videos» — альбом шведського поп-гурту «Ace of Base»що являє собою збірку найкращих хітів гурту. Випущений 14 листопада 2008 року компанією Playground Music. Складається з двох CD-дисків і одного DVD-диска. Мстить у собі 16 старих пісень групи, 13 реміксів, а також 17 музичних кліпів. До альбому увійшли 2 нові версії пісень групи «Wheel of Fortune» і «Don't Turn Around». А також на iTunes з'явився новий ремікс на пісню «Lucky Love».

Список композицій альбому 

Збірка старих пісень

 «The Sign»
 «All That She Wants»
 «Wheel of Fortune»
 «Lucky Love»
 «Beautiful Life»
 «Happy Nation»
 «Life Is A Flower»
 «Don't Turn Around»
 «Hallo Hallo»
 «Always Have, Always Will»
 «Cruel Summer (Big Bonus Mix)»
 «Unspeakable»
 «C'est La Vie (Always 21)»
 «Living In Danger»
 «Beautiful Morning»
 «Da Capo»

Збірник класичних реміксів

 «Wheel of Fortune 2009»
 «Don't Turn Around 2009»
 «The Sign — The Remix»
 «Cruel Summer — Soul Poets House Bust»
 «Never Gonna Say I'm Sorry — Sweetbox Funky Mix»
 «Life Is A Flower — Soul Poets Night Club Mix»
 «All That She Wants — Madness Version»
 «Lucky Love — Raggasol version»
 «Travel To Romantis — Love To Infinity Master Mix»
 «C'est La Vie (Always 21) — Remix»
 «Happy Nation — Moody Gold Mix»
 «Hallo Hallo — Dub»
 «Living In Danger — D-House Mix — Short Version»
 «Beautiful Life — Lenny B's House Of Joy Club Mix»
 «Megamix — Long Version»

</div>

Список композицій iTunes 

Збірник старих пісень

 «Lucky Love 2009»
 «The Sign»
 «All That She Wants»
 «Wheel of Fortune»
 «Lucky Love»
 «Beautiful Life»
 «Happy Nation»
 «Life Is a Flower»
 «Don't Turn Around»
 «Hallo Hallo»
 «Always Have Always Will»
 «Cruel Summer (Big Bonus Mix)»
 «Unspeakable»
 «C'est La Vie (Always 21)»
 «Living in Danger»
 «Beautiful Morning»
 «Da Capo»
 «Whenever You're Near Me»
 «Everytime It Rains»
 «Love In December»

Збірник класичних реміксів (Bonus Track Edition)

 «Wheel of Fortune 2009»
 «Don't Turn Around 2009»
 «The Sign — The Remix»
 «Cruel Summer — Soul Poets House Bust»
 «Never Gonna Say I'm Sorry — Sweetbox Funky Mix»
 «Life Is A Flower — Soul Poets Night Club Mix»
 «All That She Wants — Madness Version»
 «Lucky Love — Raggasol version»
 «Travel To Romantis — Love To Infinity Master Mix»
 «C'est La Vie (Always 21)»
 «Happy Nation — Moody Gold Mix»
 «Hallo Hallo — Dub»
 «Living In Danger — D-House Mix — Short Version»
 «Beautiful Life — Lenny B's House Of Joy Club Mix»
 «Megamix — Long Version»
 «Don't Turn Around — 7» Aswad Mix"
 «Wheel of Fortune — Clubmix»

Збірник класичних реміксів (розширена версія)

 «The Sign — Ultimix»
 «The Sign — Dub Version»
 «All That She Wants — 12» Version"
 «Lucky Love — Frankie Knuckles Classic Club Mix»
 «Lucky Love — Amadin Remix»
 «Lucky Love — Armand's British Nites Remix»
 «Lucky Love — Vission Lorimer Funkdified Mix»
 «Lucky Love — Lenny B's Club Mix»
 «Happy Nation — Gold Zone Club Mix»
 «Everytime It Rains — Soul Poets Club Mix»
 «Life is a Flower — Absolom Short Edit»
 «Life is a Flower — Milk Long Edit»
 «Life is a Flower — Sweetbox Mix 1»
 «Wheel of Fortune — 12» Mix"
 «Hallo Hallo — Hitvision Radio Edit»
 «Hallo Hallo — Dub»
 «Beautiful Life — Junior's Circuit Bump Mix»
 «Beautiful Life — Vission Lorimer Club Mix»
 «Beautiful Life — Uno Clio Mix»
 «Never Gonna Say I'm Sorry — Lenny B's Club Mix»
 «Never Gonna Say I'm Sorry — Lenny B's Organ-ic House Mix»
 «Don't Turn Around — Turned Out Eurodub»
 «Don't Turn Around — Groove Mix Extended»
 «Cruel Summer — Cutfather & Joe Mix»
 «Cruel Summer — Hartmann & Langhoff Short Mix»
 «Cruel Summer — KLM Club Mix»
 «Cruel Summer — Hani Num Club Mix»
 «Cruel Summer — Blazin' Rhythm Remix»
 «Whenever You're Near Me — Strobe's Radio Remix»
 «Whenever You're Near Me — Strobe's Lollipop Mix»
 «Whenever You're Near Me — Nikolas & Sibley Dance Mix»
 «Living In Danger — Old School Mix»
 «Living In Danger — Principle Mix»
 «Living In Danger — Buddha Mix»
 «Beautiful Morning — Spanish Fly Radio Edit»
 «Beautiful Morning — Groove Radio Edit»
 «Unspeakable — Junk&Function/M12 Club Mix»
 «Unspeakable — Fairlite Radio Mix»
 «Unspeakable — Filur Radio Mix»
 «Travel to Romantis — Josef Larossi Mix»
 «Travel to Romantis — Love to Infinity Mix»
 «Travel To Romantis — Wold Mix»
 «Never Gonna Say I'm Sorry — Long Version»
 «Never Gonna Say I'm Sorry — Rock Version»
</div>

DVD 
DVD-диск містить усі кліпи гурту.

Кліпи 
 «All That She Wants»
 «Wheel of Fortune»
 «Happy Nation»
 «The Sign»
 «Don't Turn Around»
 «Living In Danger»
 «Lucky Love»
 «Beautiful Life»
 «Never Gonna Say I'm Sorry»
 «Life Is A Flower»
 «Cruel Summer»
 «Travel To Romantis»
 «Always Have, Always Will»
 «C'est La Vie (Always 21)»
 «Beautiful Morning»
 «Lucky Love (acoustic)»
 «Unspeakable»

Примітки 

Альбоми Ace of Base
Англомовні музичні альбоми